216-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован на базе 30-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона Западного фронта 21 сентября 1941 года

В составе действующей армии с 21 сентября 1941 года по 20 июня 1943 года.

По формировании занял позиции близ Ладожского озера, в составе Свирского бригадного района ПВО, в декабре 1941 года передан в состав РККА. За первые пять месяцев пребывания на Волховском фронте сбил 27 самолётов противника. Обеспечивал воздушное прикрытие объектов, войск и коммуникаций 59-й армии, с августа 1942 года действовал в интересах Волховского фронта.

Приказом НКО № 238, 20 июня 1943 года преобразован за боевые отличия в 11-й  отдельный гвардейский зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941—1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны